Mitologia:
Quirí, deïtat romana
 Biografies:
Quirí (nom), nom romà
 Publi Sulpici Quirí (censor), censor el 42 aC i cònsol sufecte el 36 aC.
Publi Sulpici Quirí, cònsol el 12 aC